Republica Dominicană este o țară insulară din America de Nord, în nordul Mării Caraibilor, situată în partea de est a insulei Hispaniola. Are ca vecin în vest statul Haiti.

Această insulă a fost numită imediat după descoperire de către Cristofor Columb La Española, în românește: Mica Spanie, datorită faptului că a fost declarată cel mai frumos pământ din Lumea Nouă. Coastele insulei au un decor muntos de o frumusețe dramatică, culminând cu vârful Pico Duarte (3175 m). Republica Dominicană are capitala la Santo Domingo. Ea ocupă două treimi din suprafața Insulei Hispaniola, a doua insulă ca mărime din Arhipelagul Antilelor Mari. Republica Dominicană este renumită pentru plajele sale cu nisip alb, pentru lagunele turcoaz, fiind într-adevăr o alegere minunată pentru o destinație de vacanță. Cunoscută și ca destinație romantică, de distracție, wellness și balneoclimaterică, oferă resorturi și hoteluri pentru toate buzunarele, dotate cu centre wellness, recuperare și spa în care iubitorii de vacanțe pot profita de programe deosebite de tratamente și masaje speciale.

Geografie 
Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, este cel mai mare oraș al țării și cel mai vechi oraș din Lumea Nouă.

Referințe și note

 

Republica Dominicană
State insulare
America de Nord
Antilele Mari